Guddorf ist der Name von:

 Hilde Guddorf (1907–1980), deutsche Widerstandskämpferin und Politikerin
 Wilhelm Guddorf (1902–1943), deutsch-belgischer Journalist und Widerstandskämpfer